Deadheads kann für folgende Begriffe stehen:
 Die Fans, der Grateful Dead; siehe Deadhead (Fangemeinde)
 Eine Zombiekomödie; siehe Deadheads (Film)